Pegoraro ist der Familienname folgender Personen:

 Renzo Pegoraro (* 1959), italienischer Theologe, Bioethiker und römisch-katholischer Geistlicher
 Sabine Pegoraro (* 1958), Schweizer Politikerin